Змагання зі стрибків на батуті серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 року відбулись 3 серпня 2012 року в Лондоні на Норз Гринвіч Арені.

Призери

Кваліфікація 
Q — кваліфікувався

Фінал

Посилання 
 Результати на sports-reference.com  

Стрибки на батуті на Олімпійських іграх